Зинаида Петровна Лысак (Загрецкая; 20 июля 1930, Запорожье — 10 июля 2006, Одесса) — советская и украинская певица (меццо-сопрано), народная артистка УССР (1978).

Биография 
В 1953 окончила Одесскую консерваторию (класс профессора Инны Владимировны Райченко-Скуфати).

1953—1988 — солистка Одесского театра оперы и балета. Также выступала как концертная певица.

Зинаида Лысак — одна из лучших украинских меццо-сопрано 1950—1980-х годов.

В 1971 году ей было присвоено звание заслуженной артистки УССР.

В 1978 году удостоена звания народной артистки Украинской ССР.

Партии 
 Амнерис, Азучена, Эболи, Ульрика («Аида», «Трубадур», «Дон Карлос», «Бал-маскарад» Дж. Верди)
 Графиня («Пиковая дама» П. Чайковского)
 Кармен («Кармен» Ж. Бизе)
 Кланя («Жестокость» Б. Кравченко)
 Кончаковна («Князь Игорь» А. Бородина)
 Любаша («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова)
 Марина Мнишек («Борис Годунов» М. Мусоргского)
 Мать («Арсенал» Г. Майбороды
 Оксана («Гибель эскадры» В. Губаренко)
 Ковалиха («Верная любовь»)
 Хивря («Семен Котко» С. Прокофьева)
 Нянька («Вий» по Н. Гоголю)

Литература 
 Лысак Зинаида Петровна // Художники Украины : Энциклопедический справочник / сост.: Н. Г. Лабинский, В. Сек. Мурза; ред. А. В. Кудрицкого. — К.: «Українська енциклопедія» им. М. П. Бажана, 1992. — С. 59. — ISBN 5-88500-042-5.
 Лысак Зинаида Петровна // Искусство Украины: Биографический справочник / сост.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабинский; ред. А. В. Кудрицкого. — К.: «Українська енциклопедія» им. М. П. Бажана, 1997. — С. 364. — ISBN 5-88500-071-9.
 Лысак Зинаида Петровна // Музыкальная энциклопедия. Том 6. — М.: 1982. — С. 825.
 Лысак Зинаида Петровна // Украинская музыкальная энциклопедия. Т. 3: [Л — М] / ред. Г. Скрипник. — Киев: ИИФЭ НАНУ, 2011. — С. 107.